FTO est un sigle qui peut désigner :
 fonction de transfert optique, une fonction qui relie la luminance de l'espace objet à l'éclairement de l'espace image ;
  (où FTO signifie Fresh Touring Origination), un modèle d'automobile.
Field Training Officer, ce qui signifie agent de formation sur le terrain en anglais.

FTO est une abréviation qui peut désigner :
 FTO (où FTO signifie fat mass and obesity-associated protein), un gène.